Twijzel, de Friese benaming (Twizel) voor het Friese dorp in de Nederlandse gemeente Achtkarspelen
Twizel (Nieuw-Zeeland), een stad in Nieuw-Zeeland

Zie ook:
Twijzelerheide